The Power of Love puede referirse a:

Canciones
 «The Power of Love» de Huey Lewis and the News.
 «The Power of Love» de Jennifer Rush.
 «Si tú eres mi hombre», versión en español de la original de Rush, interpretada por Ángela Carrasco.
 «The Power of Love» de Frankie Goes to Hollywood; versión en español: La fuerza mayor, interpretada por Il Divo.

Filmografía
 The Power of Love, dirigida por Nat G. Deverich y Harry K. Fairall en 1922, primera película 3D de la historia.